Pomas kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Pomas, departementet Aude i regionen Occitanien,

Mexiko 

 Pomas, Mexiko, ort, Jalisco, San Pedro Tlaquepaque, 

Robotskapade Mexikoförgreningar